Hindelang steht für:

 Bad Hindelang, einen Markt im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Gebrüder Hindelang, eine Orgelbauerfamilie

Hindelang ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hindelang (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Charles Hindelang (1865–1943), Landtagsabgeordneter
 Eduard Hindelang (1923–2016), deutscher Museumsleiter
Hans Hindelang (* 1951), deutscher Radrennfahrer
 Herbert Hindelang (* 1940), deutscher Biathlet
 Marc Hindelang (* 1967), deutscher Sportkommentator
 Natascha Schaffrik-Hindelang (* 1975), deutsche Eishockeyspielerin